Love Me or Leave Me – brano musicale del musical Whoopee!
Amami o lasciami (Love Me or Leave Me) – film del 1955 diretto da Charles Vidor